Relação dos topônimos atuais de diversos locais citados na Bíblia:

Novo Testamento

Ver também 
 Lista de lugares bíblicos

Ligações externas 
 Visualizar no Google Maps a localização geográfica das cidades bíblicas do Novo Testamento